Эдгардо Адинольфи (; ) — уругвайский футболист, который выступал на позиции полузащитника.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1992 году в столичном клубе «Ривер Плейт». Сезон 1995/96 провёл в хайфском «Маккаби», в котором выиграл национальный чемпионат. В 1996 году вернулся в Уругвай, где подписал контракт с «Пеньяролем». Через три года стал игроком «Химнасии» из Ла-Платы. 2001 год провёл в составе «Дефенсор Спортинга», где принял участие в 14 матчах и забил один гол. В том же году перешёл в «Феникс». В следующем году стал игроком аргентинского «Ньюэллс Олд Бойза». Также играл за испанскую «Понтеведру», аргентинский «Тиро Федераль» и кипрский «Олимпиакос». В последнем в 2007 году завершил профессиональную карьеру футболиста.

Международная карьера 
Дебютировал за национальную сборную Уругвая 19 октября 1994 года в товарищеском матче против Перу (0:1). Адинольфи помог «чарруа» выиграть Кубок Америки в 1995 году, где в полуфинальном матче забил гол в ворота Колумбии. За три года международной карьеры он сыграл в 18 матчах и забил один гол.

Достижения

Клубные

«Маккаби» (Хайфа) 
 Обладатель Кубка Израиля: 1994/95

«Пеньяроль» 
 Чемпион Уругвая: 1996, 1997

Сборная 
 Обладатель Кубка Америки 1995 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на tenfieldigital.com.uy 
 Профиль и статистика на официальном сайте клуба «Маккаби» (Хайфа) 
 Профиль на FootballPlus.com

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки КА «Ривер Плейт» Монтевидео
Игроки ФК «Маккаби» Хайфа
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Понтеведра»
Игроки ФК «Феникс» Монтевидео
Игроки ФК «Тиро Федераль»
Игроки ФК «Олимпиакос» Никосия